NAR - sigla do Nuclei Armati Rivoluzionari.
 NAR - sigla de National Association of Realtors.

Localidades 
 Nar (Nepal)
 När

Desambiguações de siglas